

Municipalités

Notes et références 

Amazonas